Desperado (Verballhornung des aus dem Spanischen desesperado „rastlos“ wortwörtlich: ohne Hoffnung,  „verzweifelt“ und englisch desperate „verzweifelt“, „hoffnungslos“, aber auch „verwegen“, „tollkühn“ und „ungeduldig“) bzw. Desperados bezeichnet:

 Desperado, einen Gesetzlosen
 Desperado (Buffalo Bill’s Resort & Casino), eine Achterbahn in Primm, Nevada, USA
 Desperados (Bier), ein mit Tequila aromatisiertes Biermixgetränk
 Desperado-Effekt

Filme:
 Desperado (Filmserie), US-amerikanische Westernreihe von fünf Fernsehfilmen (1987 – 1989)
 Desperado (Film), US-amerikanischen Film von Robert Rodriguez mit Antonio Banderas und Salma Hayek von 1995
 Desperados (1955), US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1955 von Sidney Salkow
 Desperados (Film), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2020
 The Desperadoes, Originaltitel des Films Desperados – Aufruhr der Gesetzlosen, US-amerikanischer Western von Charles Vidor aus dem Jahr 1943
 The Desperados, Originaltitel des US-amerikanischen Westerns Die Todesreiter aus dem Jahr 1969

Musik:
 Desperado (Band), eine US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Desperados, bis 2006 Name der deutschen Heavy-Metal- und Western-Band Dezperadoz
 Desperado (Album), Album und Titelsong der Eagles von 1973
 Desperado (Udo Lindenberg), Kompilationsalbum von Udo Lindenberg von 2000

Computerspiel:
 Desperados (Spieleserie), eine Computerspiel-Reihe
 Desperados: Wanted Dead or Alive
 Desperados 2: Cooper’s Revenge
 Helldorado (Computerspiel), Nachfolger von Desperados 2, der aufgrund von Namensrechtsstreitigkeiten umbenannt wurde
 Desperados III, ein Prequel zu dem ersten Spiel